

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wlonice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów 
 Wlonice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice